Okręty US Navy o nazwie USS "Ballard", których patronem był Edward J. Ballard:
 Pierwszy "Ballard" (1813) był małą galerą, która została sprzedana w 1816.
 Drugi "Ballard" (DD-267) był niszczycielem typu Clemson, który pełnił służbę w latach 1919-1945.

Ballard